Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Rika Hiraki e Florencia Labat che hanno battuto in finale Sabine Appelmans e Camille Benjamin 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans /  Camille Benjamin (finale)
 Shannan McCarthy /  Mary Pierce (quarti di finale)

 Carrie Cunningham /  Ann Grossman (semifinali)
 Rene Simpson /  Shaun Stafford (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1991